«Заверши́ть исто́рию» () — американский телефильм, выпущенный в 2013 году компанией HBO. Сценарий к фильму написал Ларри Дэвид, Алек Берг и Дэвид Мэндел, фильм снят Грегом Моттолой. В фильме сыграли Ларри Дэвид, Билл Хейдер, Филип Бейкер Холл, Джон Хэмм, Кейт Хадсон, Майкл Китон, Дэнни Макбрайд, Ева Мендес и Эми Райан.

Премьера фильма состоялась 10 августа 2013 года.

Сюжет 
Натан Фломм, бывший директор компании по маркетингу, намерен отомстить своему бывшему боссу, который заработал миллионы на компании, ранее принадлежавшей ему.

В ролях

Ссылки 

Кинокомедии 2013 года
Кинокомедии США
Телефильмы 2013 года
Телефильмы США
Телефильмы на английском языке
Фильмы США 2013 года
Фильмы HBO Films